Rot steht für:
 Rot, Farbe
 Rot (Haarfarbe)
 eine Spielkartenfarbe, siehe Herz (Farbe) und Karo (Farbe)
 Rot (Einheit), ein arabisches altes Gold- und Silbergewicht
 Drei Farben: Rot, dritter Teil einer Filmtrilogie von Krzysztof Kieślowski (1994)
 Rot (2022), Film der Pixar Animation Studios

Rot ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Rot am See, Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rot an der Rot, Gemeinde im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Ortsteile:
 Rot, Ortschaft in der Gemeinde Arni BE im Kanton Bern, Schweiz
 Rot (Bad Mergentheim), Stadtteil von Bad Mergentheim im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Rot (Burgrieden), Gemeindeteil und Dorf von Burgrieden im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Rot (Jagstzell), Weiler der Gemeinde Jagstzell im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rot (St. Leon-Rot), Gemeindeteil und Dorf von St. Leon-Rot im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Rot (Stuttgart), Stadtteil im Stadtbezirk Zuffenhausen von Stuttgart, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Blinde Rot, auch Adelmannsfelder Rot, rechter Nebenfluss des Kochers bei Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Blinde Rot (Finstere Rot), längerer rechter Oberlauf der Finsteren Rot auf dem Gebiet der Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Ellenberger Rot, rechter Zufluss (und amtlicher Oberlauf) der Röhlinger Sechta vor Röhlingen, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Finstere Rot, rechter Zufluss der Rot (Lein, Voggenberger Sägmühle) bei Hüttenbühl, Gemeinde Alfdorf, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rechenberger Rot oder Rotach, Oberlaufname Gunzenbach, rechter Zufluss der Jagst bei Schweighausen, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg 
 Rot (Donau), teilweise auch Baierzer Rot, rechter Nebenfluss der Donau bei Dellmensingen, Stadt Erbach, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Rot (Kocher) oder Fichtenberger Rot, linker Nebenfluss des Kochers bei Unterrot, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rot (Lein) – zwei Zuflüsse der Lein im Ostalbkreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Rot (Lein, Voggenberger Sägmühle), linker Zufluss bei der Voggenberger Sägmühle, Gemeinde Alfdorf
 Rot (Lein, Täferrot) oder auch Gschwender Rot, linker Zufluss bei Täferrot
 Rot (Luthern), linker Zufluss der Luthern bei Hüswil (Zell), Wahlkreis Willisau, Kanton Luzern
 Rot (Murg), Quellfluss der Murg (zur Aare) bei Roggwil, Verwaltungskreis Oberaargau,  Kanton Bern
 Rot (Seewag), rechter Zufluss der Seewag vor Willisau, Wahlkreis Willisau, Kanton Luzern
 Rot (Wigger), rechter Zufluss der Wigger zwischen Alberswil und Schötz, beide Wahlkreis Willisau, Kanton Luzern
 Rot (Wurzacher Ach), rechter Nebenfluss der Wurzacher Ach bei Diepoldshofen, Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schwarze Rot, Name der Rot (Lein, Voggenberger Sägmühle) am Mittellauf

Rot ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Rot (* 1983), deutsche Fernsehschauspielerin 
 Axel Rot (* 1956), österreichischer Musiker, Komponist und Dirigent
 Hans Rot († 1452), Ratsherr in Basel und Pilger 
 Henryk Rot (1926–1995), polnischer Jurist und Politiker  
 Jan Rot (* 1957), niederländischer Musiker, Komponist und Schriftsteller 
 Marianus Rot (1597–1663), Schweizer katholischer Geistlicher und Bühnenautor
 Michael Rot (* 1955), deutscher Komponist 

 Peter Rot († 1487), Schweizer Politiker 
 Sigmund Rot (* um 1450; † nach 1490), Schweizer Buchdrucker

ROT, rot bzw. R.O.T. steht für:
 rate one turn in der Luftfahrt, siehe Standardkurve
 Realitäts-Orientierungs-Training, ein Therapieansatz der Geriatrie
 Refugee Olympic Team, Flüchtlingsteam bei Olympia 2016
 Resident Object Table bei objektorientierten Datenbanksystemen, siehe Objektdatenbank
 ROT13, eine Verschlüsselungsmethode
 Rotation (Mathematik), einen Differenzialoperator in der Mathematik
 TAROM (ICAO-Code), eine rumänische Fluggesellschaft
 Rotorua Regional Airport (IATA-Code), Flughafen in Rotorua, Nordinsel von Neuseeland
 rot, einen mathematischen Operator für die Rotation eines Vektorfeldes
 R.O.T – RespectOrTolerate, ein Berliner Plattenlabel und Management

ROT ist ein Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Ansbach (für Rothenburg ob der Tauber)

Siehe auch:
 der Rote
 Rod
 Rodt
 Roth (Begriffsklärung)
 Rott

Abkürzung